Дудек () — польське прізвище.

 Даріуш Дудек
 Єжи Дудек

Див. також 
 Дудко

Польські прізвища